Zurbarán ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco de Zurbarán (1598–1664), spanischer Maler des Siglo de Oro
 Juan de Zurbarán (1620–1649), spanischer Maler von Stillleben, Sohn von Francisco de Zurbarán